Елисе́евская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Елисеевская улица — улица в Орске.
 Елисеевская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Елисеевская улица — улица в Днепре.
 Елисеевская улица — улица в селе Пионерское Донецкой области.

См. также 
 Елисеевский переулок